Bredkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bredkläppen (Föglö, Åland), 
 Bredkläppen, Korpo, Åboland, 
 Bredkläppen, Nagu, Åboland,

Se även
Bredkläpp

Robotskapade Finlandförgreningar